Радымно:

 Радымно — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Ярославский повят. 
 Радымно — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ярославский повят, Подкарпатское воеводство.
 Радымно — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Радымно.